Selište est un toponyme qui peut désigner :
 en Bosnie-Herzégovine :
Selište, un village situé dans la municipalité de Fojnica, dans le canton de Bosnie centrale et dans la fédération de Bosnie-et-Herzégovine,
Selište, un village situé dans la municipalité de Jajce, dans le canton de Bosnie centrale et dans la fédération de Bosnie-et-Herzégovine,
Selište, un village situé sur le territoire de la Ville de Mostar, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la fédération de Bosnie-et-Herzégovine,
Selište, une localité située dans la municipalité de Šekovići et dans la république serbe de Bosnie,
Selište, un village situé dans la municipalité de Srbac et dans la république serbe de Bosnie,
Selište, un village situé dans la municipalité de Žepče, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 en Croatie :
Selište, une localité située dans la municipalité de Kutina, comitat de Sisak-Moslavina ;
 au Monténégro :
Selište, un village situé dans la municipalité de Podgorica ;
 en Serbie :
Selište, un village situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica,
Selište, un village situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica,
Selište, un village situé dans la municipalité de Trstenik, district de Rasina,
Selište, un village situé dans la municipalité de Žagubica, district de Braničevo.

Voir aussi 
Selišta